Eljo Kuiler, Nederlands schoonspringster
Jan Kuiler (1883-1952), Nederlands architect
Jan Elisa Kristinus Kuiler (1883-1957), Nederlands architect
Kornelis Jacobus (Kor) Kuiler (1877-1951), Nederlands dirigent en componist
Kornelis Jacobus (Kees) Kuiler (1890-1966), Nederlands binnenhuisarchitect, industrieel ontwerper en schilder
Marinus Eliza Kuiler, Nederlands architect